Confessio, a gyónás latin megfelelője
 Confessio, a korai keresztény építészetben a vértanúk sírját és a fölé épített oltárt összekötő építmény
 Confessio, református egyházi folyóirat

 Confessio Augustana, az evangélikus egyház egyik legfontosabb hitvallási iratának a latin megfelelője